

Cinema 
Bollettino di edizione – appunti di una produzione cinematografica o televisiva, scritti sul set dalla segretaria di edizione su indicazioni del regista
Segretaria di edizione – figura professionale che si occupa di registrare attentamente ogni attività giornaliera relativa alle riprese del film

Editoria 
Per edizione si intende la pubblicazione di un'opera, e, per estensione, l'opera stessa (il libro). Esistono diversi tipi di edizione:

Edizione nazionale – la pubblicazione dellopera omnia di un autore che ha particolarmente onorato la propria nazione
Edizione critica – pubblicazione mirante a ristabilire la forma originale di un'opera, il più possibile rispondente alla volontà dell'autore
Edizione aldina – volume impresso a Venezia nella stamperia dell'umanista Aldo Manuzio (1449/52-1515)
Edizione principe (editio princeps) di un'opera è la prima uscita a stampa;
Edizione di Stephanus – sistema di riferimento utilizzato per la classificazione delle opere in greco di Platone
Edizione di Bekker – sistema di riferimento utilizzato per la classificazione degli opera omnia di Aristotele

Giornalismo 
Edizione straordinaria – notiziario pubblicato al di fuori delle ore canoniche in ragione di un evento improvviso che ha ottenuto una speciale risonanza presso il pubblico dei lettori

Imprenditoria 
Edizione (azienda) – holding finanziaria della famiglia Benetton

Informatica 
Edizione (software) – stadio più significativo dell'evoluzione di un programma, mentre le versioni ne rappresentano i minori cambiamenti

Altri progetti